Estby kan syfta på:

Estby, Kyrkslätt

Personer
Stefan Estby (1947), en svensk författare, svensklärare och redaktör
Fred Estby (1972–), en svensk trummis, låtskrivare och producent
Victor Estby (1974–), en svensk författare och journalist